Scharfeck ist der Name folgender Orte:

 Scharfeck (Winnemark), Ortslage der Gemeinde Winnemark im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Scharfeck (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark